Гердъёль — река в Республике Коми:
 Гердъёль (приток Велью)
 Гердъёль (приток Ёлвы)
 Гердъёль (приток Когеля)
 Гердъёль (приток Печоры)
 Гердъёль (приток Чёрной Кедвы)